LIO steht für:
 London Improvisers Orchestra
 LIO Unified Target
 Puerto Limón (IATA-Code), Provinz Limón, Costa Rica

Lio steht für:
 Lio (Seloi Craic), Aldeia in Osttimor
 Lio (Ort), Ort in Osttimor
 Lio, eine belgisch-portugiesische Sängerin

Lío ist der Familienname folgender Personen:
 Ubaldo de Lío (1929–2012), argentinischer Tango-Gitarrist

lio steht für:
 Liki (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen

Abkürzung